Ramsauer Bach ist ein Gewässername:

 Ramsauer Bach (Fallgraben), rechter Zufluss des Teilungslaufs Fallgraben der Ebrach (zur Attel) bei Ramsau, Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ramsauer Bach (Sur), rechter Zufluss der Sur in Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Ramsaubach